Uitgeverij Medema, een uitgeverij in Vaassen
Henk Medema (1950), directeur van deze uitgeverij
Medema (carrosseriebouwer), een voormalige bussenbouwer te Appingedam
Bernard Medema, kunstschilder te Deventer